Vinco – census-designated place nello stato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America

Persone 
 Angelo Vinco – presbitero, missionario, esploratore e geografo italiano
 Ivo Vinco – basso italiano
 Libero Vinco – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Marco Vinco – basso-baritono e giornalista italiano